Fuchsteufelswild steht für:
 Fuchsteufelswild, ein Adjektiv
 Fuchsteufelswild (1926), amerikanischer Kurzfilm von Leo McCarey (1926)
 Fuchsteufelswild (1952), amerikanischer Kurzfilm von Friz Freleng (1952)
 Fuchsteufelswild (Band), deutsche Folk-Rock-Band